Эрдели (от  — буквально «трансильванский») — венгерская фамилия, а также русский дворянский род, происходящий от выходца из Венгрии, вступившего в русскую службу в 1755 году, Павла Семёновича Эрдели (род внесен во II часть родословной книги Херсонской губернии; герб «Высочайше утверждён» только в 1893 году:

 Эрдели (дворянский род) — русский дворянский род венгерского (трансильванского) происхождения.

Его представители:
 Эрдели, Александр Семёнович (1825—1898) — губернатор Херсонской губернии, действительный тайный советник.
 Эрдели, Георгий Яковлевич (1807—1876) — херсонский губернский предводитель дворянства.
 Эрдели, Иван Георгиевич (1870—1939) — русский военачальник, генерал от кавалерии, один из руководителей Добровольческой армии.
 Эрдели, Ксения Александровна (1878—1971) — советская арфистка, композитор, народная артистка СССР.
 Эрдели, Ольга Георгиевна (1927—2015) — советская арфистка, племянница Ксении Эрдели.
 Эрдели, Феодосий Петрович (1814—1871) — генерал-майор.
 Эрдели, Христофор Петрович (1824—1872) — капитан 2-го ранга, георгиевский кавалер.
 Эрдели, Яков Егорович (1856—1919) — русский общественный и государственный деятель, минский губернатор, член Государственного Совета по выборам.

Также:
 Эрдели, Адальберт Михайлович (1891—1955) — украинский живописец.
 Эрдели, Артур (1908—1977) — венгерско-британский математик.
 Эрдели, Чаба (род. 1948) — венгерский альтист.
 Эрдели, Янош (1814—1868) — венгерский поэт, философ и этнограф.

Примечания

См. также 
 Эрдеи

Статьи о дворянских родах без изображения герба